Gettrup kan hentyde til flere steder, se nedenstående artikler:

 Gettrup (herregård) – en herregård i Ulsted Sogn, Aalborg Kommune
 Gettrup (Skjellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skjellerup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Gettrup (Thisted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Helligsø Sogn og Gettrup Sogn – Thisted Kommune
 Gettrup (Åstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Åstrup Sogn, Vejen Kommune

Se også 
 Gettrup Sogn
 Gettrup Kirke
 Gettrup Mark (Ulsted Sogn)